Goal es la palabra inglesa para designar gol, y también arco, meta o portería. Además puede referirse a:
 Goal!, conocida también como Goal!: The Dream Begins o ¡Goool! una película dirigida por Danny Cannon.
 Goal! 2: Living the Dream..., segunda parte de la trilogía Goal!.
 Goal! 3: Taking on the World, tercera parte de la trilogía Goal!.
 ¡Goal!, una película argentina de 1936, dirigida por Luis José Moglia Barth.
 Goal.com, un sitio web de noticias internacionales de fútbol.
 Parque Goal, una confitería y centro de espectáculos de Buenos Aires.
 Goal Storm, un videojuego de fútbol para PlayStation.
 Goal! (videojuego), un videojuego creado por Jaleco para la consola NES de Nintendo.
 Goal FH, un anime producido por Hakuhodo Inc. y NHK Software.
 Goal Storm 97, primera entrega de la saga de videojuegos ISS Pro (actual Pro Evolution Soccer).
 Field goal o gol de campo, en el fútbol canadiense y el fútbol americano.